Змійка — різновид швидкої застібки
 Змійка — комп'ютерна гра

Змійка — присілок, Виксунський міський округ, Нижньогородська область
 Змійка — селище, район імені Лазо, Хабаровський край